Таска может обозначать:

Топонимы
 Таска — посёлок в составе Усть-Кабырзинского сельского поселения в Таштагольском районе.
 Таска — устаревшее название реки Азас.

Персоналии
 Таска, Анджело (1892—1960) — итальянский политик.
 Таска, Джордж (1916—2009) — американский художник комиксов.
 Таска, Мартин (род. 1986) — эстонский футболист.

См. также